Чарльз Мі́нгус (, 22 квітня 1922 — 5 січня 1979) — американський джазовий контрабасист. Посмертний лауреат премії Греммі в номінації «за життєві досягнення» (1997).

Дискографія (неповна) 

 1954 — Jazz Composers Workshop

 1955 — The Charles Mingus Quintet + Max Roach

 1956 — Pithecanthropus Erectus

 1957 — The Clown (Atlantic)

 1957 — Tijuana Moods

 1957 — Tonight at Noon

 1960 — At Antibes

 1960 — Blues & Roots

 1960 — Charles Mingus Presents Charles Mingus

 1960 — Mingus Revisited

 1960 — Original Faubus Fables

 1962 — Oh Yeah

 1962 — The Complete Town Hall Concert

 1963 — Mingus Plays Piano

 1964 — Charles Mingus Sextet with Eric Dolphy — Cornell

 1964 — Right Now-Live At the Jazz Workshop

 1964 — Town Hall Concert

 1972 — Let My Children Hear Music

 1974 — Mingus At Carnegie Hall

 1975 — Changes

 1978 — Cumbia & Jazz Fusion

 1978 — Me, Myself an Eye

 1989 — Lock 'Em Up

 2005 — Minor Intrusions
</div>

Примітки

Посилання 
 Дискографія Чарльза Мінгуса  

Народились 1922
Померли 1979
Уродженці Аризони
Джазові контрабасисти США
Лауреати премії «Греммі»
Музиканти Mercury Records
Музиканти Candid Records
Померли від бічного аміотрофічного склерозу
Німці США
Музиканти Columbia Records